Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5 и 7 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в тройном прыжке являлась Катрин Ибаргуэн из Колумбии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,20 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 5 августа 2017 года. В сектор вышли 26 участниц.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин состоялись 7 августа 2017 года. Упорная борьба за победу развернулась между двумя южноамериканскими прыгуньями, Юлимар Рохас из Венесуэлы и Катрин Ибаргуэн из Колумбии. По ходу соревнований они поочерёдно улучшали результаты и выходили в лидеры. Последнее слово осталось за Рохас, которая в пятой попытке прыгнула на 14,91 м и добилась самого крупного успеха в карьере. До 2017 года легкоатлеты Венесуэлы не завоевали ни одной медали на чемпионатах мира. Однако награда Рохас стала для этой страны уже второй в истории: днём ранее бронзу в прыжке с шестом добыла Робейлис Пейнадо.

Двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка 2016 года Ибаргуэн была близка к результату чемпионки в шестом прыжке (14,88 м), но всё же осталась на втором месте. Олимпийская чемпионка 2012 года Ольга Рыпакова завоевала третью медаль на чемпионатах мира — бронзовую, как и двумя годами ранее.

Примечания

Ссылки 
 

тройной